L'Aston Martin DB1 est une automobile produite de 1948 à 1950 par le constructeur britannique Aston Martin. Elle est le premier modèle produit sous la direction de David Brown. Elle est connue à l'origine sous le nom de Aston Martin 2-Litre Sports. La voiture a été présentée au  de 1948. Il s'agit d'un roadster deux-places. Produit en quatorze ou seize exemplaires, sept ou huit sont existantes à travers le monde.

Historique 
Fondée en 1914 par Lionel Martin et Robert Bamford, Aston Martin est rachetée en 1947 par David Brown, un industriel, dont les initiales seront à l'origine des modèles « DB » de la marque.

La DB 1 
L'Atom était un projet d'Aston Martin développé avant la Seconde Guerre mondiale. Le châssis tubulaire et le moteur quatre-cylindres de  furent développés par Claude Hill.

Peu de temps après que David Brown ait repris Aston Martin, commença la construction d'une version revisitée. Le prototype fut engagé dans la course des 24 Heures de Spa en 1948 afin de tester la durabilité du modèle, et la voiture remporta la course, pilotée par St John Horsfall et Leslie Johnson. La voiture utilisée pour la course de Spa a été reconstruite et exposée au London Motor Show de 1948 comme étant un exemplaire de la nouvelle série Spa Replica que le public pouvait acquérir, mais il n'y eut pas d'acheteurs. Le seul exemplaire de la voiture de course de Spa a été conservé jusqu'à récemment au Dutch Motor Museum. En 2006, elle fut rapatriée au Royaume-Uni et entièrement restaurée.

David Brown dirigea la construction d'un roadster deux-places au design plus conventionnel pour l'exposition de Londres. Ce modèle 2-Litre Sports, comme son nom l'indique, utilisait le moteur  de Claude Hill. Développant  (), il permettait à ce petit véhicule léger d'atteindre les .

Treize des voitures produites étaient des cabriolets, dont celle exposée à Londres, équipées d'une calandre en trois parties préfigurant le futur dessin des calandres Aston Martin. Une caractéristique unique de ces voitures était le compartiment pour la roue de secours situé dans une aile avant. Un châssis supplémentaire a été vendu pour être re-carrossé sur mesure.

Après l'introduction en 1950 de la DB2, sa remplaçante équipée du six-cylindres en ligne Lagonda, le modèle 2-Litre Sports devint plus communément connu sous le nom de « DB1 ».

Palmarès 
 La 2-Litre Sports gagne les 24 Heures de Spa en 1948 avec St John Horsfall et Leslie Johnson (première édition de l'après-guerre).

Notes et références

Annexes

Liens externes 
  
  

DB1
Automobile des années 1940
Automobile des années 1950